Кузнецов, Иван Михайлович:
 Кузнецов, Иван Михайлович (1916—1991) — майор авиации, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Иван Михайлович (1894—1977) — генерал-майор.